La Coppa di Turchia 2018  è la 33ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Basketbol Süper Ligi 2017-2018. 

Fenerbahçe Beko
Tofaş
Beşiktaş Sompo Japan
Eskişehir

Darüşşafaka
Banvit
Sakarya BB
Anadolu Efes

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Basketbol Süper Ligi 2017-2018
Coppa del Presidente 2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile